Diergaardt ist der Familienname folgender Personen:

 Floris Diergaardt (* 1980), namibischer Fußballspieler
 Johan Diergaardt, namibischer Rugby-Union-Trainer
 Johannes Diergaardt (1927–1998), ehemaliges Staatsoberhaupt des Homelands Rehoboth
 Petrus Diergaardt (1935–2006), namibischer evangelisch-lutherischer Theologe
 Reggie Diergaardt (* 1957), namibischer Politiker
 Theo Diergaardt (1970–2020), namibischer Politiker

Siehe auch:
Diergardt